Gall kan som auktorsförkortning betyda:

 Lawrence F. Gall
 Matthias Gall

Robotskapade auktorsförkortningar